Верхорубы — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхорубы — деревня в Немском районе Кировской области.
 Верхорубы — деревня в Сунском районе Кировской области.